Le tournoi de tennis de Seattle est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Renée Richards, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Seattle
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Seattle
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en février 1979